Липково (община) — адміністративна община в Македонії.
 Липково — село в Македонії.